Кубок Митропы 1967/68 — 27-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Црвена звезда», который в финале обыграл чехословацкий «Спартак» с общим счётом 4:2.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1967/68 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1967/68 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1968
Футбол в Европе в 1967 году
Футбол в Европе в 1968 году